Wolfbauer ist der Familienname folgender Personen
 Anton Wolfbauer (1909–1987), österreichischer Nationalsozialist, 1939 – 1945 Bürgermeister von Leoben.
 Günther Wolfbauer (1926–2009), deutscher Sportjournalist.